Diese Episodenliste enthält alle bisherigen Sendungen der Hörfunkserie A Palaver – Architektur im Radio, sortiert nach der Erstausstrahlung.

A Palaver